Oreste Castagna – attore, doppiatore e regista italiano.
 Oreste Castagna – partigiano italiano.